Wim Peters kan verwijzen naar volgende personen:
Wim Peters (acteur), Vlaams acteur
Wim Peters (atleet), Nederlands atleet
Wim Peters (burgemeester), Nederlands KVP/CDA politicus; burgemeester Wijk bij Duurstede (1966-1976) en Losser (1976-1987)